

Biografia

Figlio di Gilardo e di De Nicola Dalila (o Danilla), nasce a Grantola in via Milazzo, in una casa ubicata all'interno di una tipica corte lombarda, in quello che è senza dubbio il nucleo antico del paese. Nonostante una spiccata intelligenza ed una significativa preparazione culturale, fin da ragazzo svolge professioni umili, come il gessatore ed il muratore.

Nel frattempo inizia la propria attività musicale nella banda musicale del proprio paese, Grantola, della quale diverrà nel corso degli anni direttore ed insegnante della scuola allievi.

Soldato di leva nel 60º Reggimento Fanteria di Torino, perfeziona i propri studi musicale e trascrive partiture che trasmette alla banda musicale del proprio paese, permettendole così di ampliare il proprio archivio e di variare il proprio repertorio. Parteciperà poi attivamente alla prima guerra mondiale, arruolato nel 91º Reggimento Fanteria.

Rientrato dal fronte assume la direzione della banda musicale di Grantola, ricoprendo contestualmente il ruolo di insegnante della scuola allievi. Il suo estro ed il suo genio musicale trovano applicazione nella composizione di brani musicali per banda. Fra le sue opere si possono trovare numerose composizioni, che spaziano dalle marce brillanti ai valzer, passando per le mazurca: chiaro segnale dell'ecletticità dell'artista. Fra di esse merita citazione “Grantola”, una marcia brillante composta nel 1959, che è divenuta negli anni la sigla di apertura dei concerti del Corpo Musicale di Grantola, nonché una sorta di “inno comunale”.Dopo una vita al servizio della comunità, ricoprendo anche dal 1957 al 1965 il ruolo di consigliere comunale, e dopo aver accudito i propri familiari, tra cui una sorella inferma, si trova costretto a ritirarsi in casa di riposo. Qui si toglierà la vita la mattina del 26 febbraio 1975.

Nel 2019, a seguito di mozione consiliare presentata dai gruppi di minoranza Si...Amo Grantola e Lega per Grantola, il Consiglio Comunale di Grantola approva l'intitolazione a Quirino Besati della passeggiata sulla riva destra del torrente Grantorella, attorno al quale sorge l'abitato, rendendo i giusti onori al musicista.

Opere 
 “70º Anniversario” - marcia scritta nel 1954 in occasione dei festeggiamenti per l'anniversario di fondazione del Corpo Musicale di Grantola;
 “Carmelina” - mazurca dedicata alla cuoca del circolo ENAL;
 “Grantola” - marcia brillante scritta nel 1959 e che, originariamente, si sarebbe dovuta intitolare “Via Milazzo”;
 “Grantorella” - marcia;
 “Margorabbia” - marcia.